Пургасово — название населённых пунктов:

Россия 
 Пургасово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Пургасово — село в Кадомском районе Рязанской области.
 Пургасово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Пургасово — деревня в Воловском районе Тульской области.